Яро:
 Яро — нареч. к ярый; страстно, с горячностью, рвением и тому подобное.

Известные носители 
 Яро Фюрт (нем. Jaro Fürth; 21 апреля 1871 — 12 ноября 1945) — австрийский актёр.

Другое 
 «Яро» (фин. Fotbollsföreningen Jaro Jalkapalloseura, в дословном переводе — «Футбольная ассоциация Яро») — финский футбольный клуб из города Пиетарсаари.

См. также